Bertha de Hereford, también conocida como Bertha de Pitres (h. 1130–¿?), fue la hija de Miles de Gloucester, I conde de Hereford, y de una rica heredera, Sibyl de Neufmarché. Fue la esposa de William de Braose, III señor de Bramber, a quien aportó muchos castillos y señoríos, como el de Brecknock (que incluía el castillo de Hay) y el de Abergavenny.

Familia 
Bertha nació en Inglaterra alrededor de 1130. Fue hija de Miles, conde de Hereford (1097–24 de diciembre de 1143), y de Sibyl de Neufmarché. Tuvo dos hermanas: Margaret de Hereford, que se casó con Humphrey II de Bohun, del que tuvo descendencia; y Lucy de Hereford, que se casó con Herbert FitzHerbert de Winchester, del que tuvo hijos. Sus hermanos fueron Roger FitzMiles, II conde de Hereford, Walter de Hereford, Henry FitzMiles, William de Hereford y Mahel de Hereford. 

Los abuelos paternos de Bertha fueron Walter FitzRoger de Pitres, sheriff de Gloucester, y Bertha de Balun de Bateden, descendiente de Hamelin de Balun; y sus abuelos maternos fueron Bernard de Neufmarché, señor de Brecon, y Nesta ferch Osbern. Esta última fue hija de Osbern FitzRichard, de Richard's Castle, y de Nesta ferch Gruffydd. Bertha fue descendiente directa, por línea materna, de Gruffydd ap Llywelyn (1007–5 de agosto de 1063) y de Edith, hija del conde Elfgar de Mercia.

Miles, el padre de Bertha, ejerció de condestable para el rey Esteban de Inglaterra. Posteriormente, prestó estos mismos servicios a Matilde de Inglaterra después de haber cambiado de bando. En 1141, Matilde lo nombró conde de Hereford en agradecimiento por su lealtad. El 24 de diciembre de 1143, falleció durante una partida de caza en el bosque de Dean.

Matrimonio y descendencia 

En 1150, Bertha contrajo nupcias con William de Braose, III señor de Bramber (1112–1192), hijo de Philip de Braose, II señor de Bramber, y de Aenor, hija de Judael de Totnes. William y Bertha tuvieron tres hijas y dos hijos, entre ellos William de Braose, IV señor de Bramber.

En 1173, al haber fallecido sin descendencia todos los hermanos de Bertha, ésta aportó a su marido los señoríos y castillos de Brecknock y de Abergavenny. El castillo de Hay ya se lo había entregado a su madre, Sibyl de Neufmarché, por lo que pasó a formar parte de las propiedades de los de Braose en 1165, 

En 1174, el marido de Bertha se convirtió en sheriff de Hereford.

Entre los hijos de Bertha estaban:

 William de Braose, IV señor de Bramber (1144/1153–11 de agosto de 1211, Corbeil), casado con Maud de St. Valery, hija de Bernard de St. Valery, de la que tuvo 16 hijos.
 Roger de Braose o Reynold de Briouse
 Sibyl de Braose (m. después del 5 de febrero de 1227), casada con William de Ferrers, III conde de Derby (1136–21 de octubre de 1190 en Acre, durante las cruzadas), hijo de Robert de Ferrers, II conde de Derby, y de Margaret Peverel. Tuvieron descendencia.
 Maud de Braose, casada con John de Brompton, del que tuvo descendencia.

Legado 
Se desconoce la fecha en la que falleció Bertha. Fue la antepasada de muchas familias nobles inglesas, entre las que se encontraban los de Braose, de Beauchamp, de Bohun y de Ferrers; así como las familias irlandesas de de Lacy y de Burgh.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Cokayne, George E. (2000), The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct or Dormant, vol. I (newvo, 13 volúmenes en 14 (1910–1959; ed reimpresa en 6 volúmenes), Gloucester, UK: Alan Sutton Publishing, pp. 20, 21, 22
 Cokayne, George E. (2000a), The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct or Dormant, vol. VI (nuevo, 13 vols. en 14 (1910–1959; ed. reimpresa en 6 vols.), Gloucester, UK: Alan Sutton Publishing, p. 457
 Dugdale, William, Sir (1894), "Lanthony Abbey, Gloucestershire: n.º II: Fundatorum Progenies", Monasticon Anglicanum, vol. 6, T.G. March, p. 134
 Lundy, Darryl (6 de abril de 2003). "Sybil de Neufmarché". p. 10257 § 102565. Recuperado el 1 de noviembre de 2012.
 Lundy, Darryl (24 de febrero de 2004), "Walter Fitz Roger de Pîtres", p. 62 § 615, Recuperado el 1 de noviembre de 2012.
 Lundy, Darryl (17 de diciembre de 2006), "Margaret of Gloucester", p. 21390 § i213894. Recuperado el 1 de noviembre de 2012.
 Lundy, Darryl (13 de septiembre de 2008), "Osbern FitzRichard", p. 10257 § 102568. Recuperado el 1 de noviembre de 2012.
 Lundy, Darryl (19 de abril de 2010), "Bertha of Hereford", p. 10257 § 102563. Recuperado el 1 de noviembre de 2012.
 Lundy, Darryl (17 de mayo de 2011), "Miles of Gloucester", p. 10257 § 102564. Recuperado el 1 de noviembre de 2012.
 Round, John Horace (1890). "Gloucester, Miles de". En Stephen, Leslie; Lee, Sidney (eds.). Dictionary of National Biography, vol. 21. Londres: Smith, Elder & Co. pp. 438–430.
 Weir, Alison (1999), Britain's Royal Family: A Complete Genealogy, Londres, UK: The Bodley Head, p. 36.

Enlaces externos 

Inglesas del siglo XII
Fallecidos en año desconocido
Anglonormandos